Paula Hernández (Portbou, 8 de julio del año 1998) es una actriz de doblaje infantil española.

Filmografía

En español

Disney 
 El libro de la selva 2: Voz de Ranján (2003)
 Kim Possible: A Sitch in Time: Voz de Kim Possible (6 años) (2005)

Otros 
 Sweet Home Alabama: Voz de Joven Melanie (2002)
 Yo Soy Sam: Voz de Lucy Diamond Dawson (2002)
 Atrapada: Voz de Abigail "Abby" Jennings (2003)
 El Fuego de la Venganza: Voz de Pita (2004)
 Niñera a la Fuerza: Voz de Lorraine "Ray" Schleine
 El Escondite: Voz de Emily Callaway (2005)
 Friends (10.ª temporada): Voz de Mackenzie (2005)
 Un Toque de Seducción: Voz de LeeLee y de Niña con gafas (2006)
 La Condesa Rusa: Voz de Christina (2006)
 Super Nacho (Nacho Libre): Voz addicional (2006)
 La telaraña de Charlotte: Voz de Fern Arable (2006)
La Saga Crepúsculo: Luna Nueva: Voz de Jane (2009)
 Push: Voz de Cassie Holmes (2009)
 The Runaways: Voz de Cherie Curie (2010)
 Alisa, que no fue así: Voz de Natasha Belaya (2016)

Anime 
 Akira: Voz de Kiyoko (Número 25) (3.ª doblaje)
 Fate/stay night: Voz de Rin Tohsaka
 Rayearth: Luchadora de leyenda: Voz de Umi Ryūzaki

En catalán

Disney 
 L'emperador i les severies bogeries: Voz de Tipo (2001)
 Lilo i Stitch: Voz de Lilo (2002)
 Robin Hood: Voz de Conejita Tagalong (2003)
 El llibre de la selva 2: Voz de Ranján (2003)
 Els increïbles: Voz de Jack-Jack Parr (2004)
 Mary Poppins: Voz de Michael Banks (2005)
 Bambi i El Gran Príncep del Bosc: Voz de Hermanita de Tambor #2 (2006)
 El meu veí Totoro: Voz de Mei (2006)
 Descobrint els Robinson: Voz de Joven Franny y de la niña del pasado (2007)
 Enchanted: Voz de Morgan Philip (2007)
 Alícia en terra de meravelles: Voz de Alicia a 6 años

Otros 

 Rugrats a Paris: la pel·lícula: Voz de Kimi Watanabe-Finster (2000)
 Rugrats: Voz de Kimi Finster (2000-2005)
 Crash Bandicut 4: La Venganza del Cortex: Voz de Kathryn Bandicut (2002)
 Les Bogeries dels Rugrats: Voz de Kimi Finster (2003)
 La Terra Abans de Temps: Voz de Patito (2003)
 Tots els Goses van cap a el Cel: Voz de Ana-María (200)
 Las Gangrenes Nenes: Voz de Ash (2004)
 La bogeria dels bessós amb Crash Bandicut: Voz de Kathryn (2004)
 Jordi, el curiós: Voz de una niña (2006)
 La teranyina de la Carlota: Voz de Fern Arable (2006)
 Fet i Amagar: Voz de Emily Callaway (2008)
 Speed Racer: Voz de Trixie Shimura (niña) (2008)
 Els Pingüins de Madagascar: Voz de Cazadora (2008 - presente)
 Push: Voz de Cassie Holmes (2009)
 Les Aventures de Peabody i Sherman: Voz de Penny Peterson (2014)
 Río 2: Voz de Bia (2014)
 Alisa, que no fue así: Voz de Natasha Belaya (2016)

Actrices de voz de España
Actrices infantiles de España
Actrices de cine de España
Actrices de televisión de España
Actores de la provincia de Gerona
Actores de voz de Cataluña
Nacidos en Portbou